Andrew Irvine (bergbeklimmer), een Engelse bergbeklimmer
 Andy Irvine (rugbyspeler), een Schotse ex-rugbyspeler
 Andy Irvine (muzikant), een Ierse folkmuzikant